Adelheid (heilige), een beschermheilige
Adelheid (voornaam), een meisjesnaam
Personen
 Adelheid (abdis), Zwitserse abdis